Fiancée est un nom vernaculaire qui peut désigner au moins deux espèces de papillons différentes :
 Catocala sponsa, dans la famille des Erebidae,
 Noctua pronuba, dans la famille des Noctuidae.

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Lepidoptera
Nom d'insecte ambigu